Козјак има виша значења:

Насеља 
 Козјак (Лозница), насеље града Лознице, Србија
 Козјак (Лопаре), насеље у општини Лопаре, Република Српска, БиХ
 Козјак (Карбинци), насеље у општини Карбинци, Северна Македонија
 Козјак (Ресан), насеље у општини Ресен, Северна Македонија
 Козјак (Дулово), насеље у општини Дулово, Силистранска област, Бугарска
 Нови Козјак, насеље у општини Алибунар, Србија

Планине 
 Козјак (планина), планина у Србији и Северној Македонији (1.284 -{m}-)
 Козјак (Книн), планина у Хрватској (1.027 -{m}-)
 Козјак (Каштела), планина у Хрватској (780 -{m}-)
 Козјак (Добро Поље), планина у Северној Македонији (1.823 -{m}-)
 Козјак (Прилеп), планина у Северној Македонији (1.748 -{m}-)
 Козјак (Словенија), планина у Словенији (1.049 -{m}-)

Планински врхови 
 Козјак (Велебит), врх на планини Велебит, Хрватска
 Козјак (Румија), врх на планини Румија, Црна Гора (1.424 -{m}-)
 Козјак (Бабуна), врх планине Бабуна, Северна Македонија

Језера 
 , језеро, највеће од Плитвичких језера, Хрватска
 Козјак (језеро), језеро у Северној Македонији

Остало 
 Козјак (крај), планински крај у јужној Србији
  (Козјачија), област у Србији и Северној Македонији
 Козјак (острво), острво у Јадранском мору
 Козјак (тврђава), тврђава поред Рогачице, Србија
 Пролаз Козјак, мореуз између острва Лошињ и Козјак